Batalla de Gerba (1282)
 Setge de Gerba (1424)
 Setge de Gerba (1432)
 Batalla de Gerba (1510)
 Batalla de Gerba (1560)